

Список композицій

Примітки